Vånga socken kan syfta på:

Vånga socken, Skåne
Vånga socken, Östergötland
Norra Vånga socken – Skånings härad i norra Västergötland
Södra Vånga socken – Ås härad i södra Västergötland

Se även
 Vånga
Vånga landskommun
Vånga församling
Vånga distrikt